Lemieux či LeMieux [lemjö] může být:

 Claude Lemieux (*1965) – kanadský hokejista
 David Lemieux (*1970) – kanadský hudební producent a archivář
 Francis Lemieux (* 1984) – kanadský hokejový útočník
 Mario Lemieux (*1965) – kanadský hokejista
 George LeMieux (*1969) – americký republikánský politik